Гермий

 Гермий — тиран города Атарнея в Мизии.
 Гермий — христианский апологет.
 Гермий Александрийский — философ-неоплатоник V века.
 см. также Аммоний Гермий (философ).